Tapsoba  ist der Familienname folgender Personen:
 Abdoul Tapsoba (* 2001), burkinischer Fußballspieler
 Adrien Tapsoba (1933–2002), burkinischer Fußballfunktionär und Beamter
 Basile Tapsoba (* 1942), burkinischer Geistlicher, Altbischof von Koudougou
 Denis Tapsoba (1916–2008), römisch-katholischer Bischof von Ouahigouya in Burkina Faso
 Edmond Tapsoba (* 1999), burkinischer Fußballspieler